MacEachen ist der Familienname folgender Personen:

 Allan MacEachen (1921–2017), kanadischer Ökonom, Hochschullehrer und Politiker
 Emilio MacEachen (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Roberto MacEachen, uruguayischer Diplomat